

Persone
 Attilio Mastino – storico, accademico e saggista italiano
 Gesumino Mastino – politico italiano
 Pietro Mastino – politico italiano

Zoologia
 Mastino – razza canina della famiglia dei Molossoidi